Lake Williams Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Lake Williams Township (Kidder County, North Dakota)
 Lake Williams Township (McLean County, North Dakota)